Бутаев — фамилия; имеет женскую форму .

Бутаев 
 Бутаев, Алан Юрьевич (род. 1973) — артист цирка, клоун и акробат, актёр.
 Бутаев, Аллон Асланович (род. 1996) — российский футболист.
 Бутаев, Георгий Данилович (1910—1943) — Герой Советского Союза.
 Бутаев, Казбек Саввич (1893—1937) — советский партийный и государственный деятель, экономист.
 Бутаев, Константин Николаевич (род. 1949) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и каскадёр.
 Бутаев, Пётр Матвеевич (1925—2002) — советский экскаваторщик, Герой Социалистического Труда.
 Бутаев, Раджаб Юсупович (род. 1993) — российский боксёр.
 Бутаев, Сосланбек Асланбекович (1910—1986) — советский государственный деятель.



См. также 
 Бутаево 
 Бутово